Championnats NCAA de tennis peut faire référence à :
 Championnat NCAA de tennis masculin
 Championnat NCAA de tennis féminin